Miejscowości w USA:
 Edgerton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 Edgerton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone
 Edgerton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Edgerton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Edgerton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Edgerton – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Natrona
Gminy w USA:
 Edgerton (ang. Edgerton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson